Ez a szócikk a 2019-ben elhunyt nevezetes személyeket sorolja fel.

December

November

Október

Szeptember

Augusztus

Július

Június

Május

Április

Március

Február

Január

Állatok

Jegyzetek 

Halálozások évek szerint
2019
Személyek listái